Camp Meeker, Kalifornia
Meeker (Colorado)
Meeker (Louisiana)
Meeker (Nyugat-Virginia)
Meeker (Ohio)
Meeker (Oklahoma)
Meeker (Wisconsin)
Meeker megye, Minnesota
Meekers Grove, Wisconsin